Saint-Loup (franz. Loup, „Wolf“) steht für:

 Saint Loup, Name des französischen Heiligen Lupus von Sens
 das Pseudonym des französischen Schriftstellers Marc Augier (1908–1990)
 Flurname mit Sakralsiedlung auf Boden der Waadtländer Gemeinde Pompaples, Schweiz

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Loup (Allier), Département Allier
 Saint-Loup (Charente-Maritime), Département Charente-Maritime
 Saint-Loup (Creuse), Département Creuse
 Saint-Loup (Jura), Département Jura
 Saint-Loup (Loir-et-Cher), Département Loir-et-Cher
 Saint-Loup (Manche), Département Manche
 Saint-Loup (Marne), Département Marne
 Saint-Loup (Rhône), Département Rhône
 Saint-Loup (Tarn-et-Garonne), Département Tarn-et-Garonne

Gemeinden in Frankreich mit Namenszusatz:
 Saint-Loup-Cammas, Département Haute-Garonne
 Saint-Loup-de-Buffigny, Département Aube
 Saint-Loup-de-Fribois, Département Calvados
 Saint-Loup-de-Gonois, Département Loiret
 Saint-Loup-de-Naud, Département Seine-et-Marne
 Saint-Loup-des-Bois, bis 2021 Saint-Loup, Département Nièvre
 Saint-Loup-des-Chaumes, Département Cher
 Saint-Loup-des-Vignes, Département Loiret
 Saint-Loup-de-Varennes, Département Saône-et-Loire
 Saint-Loup-d’Ordon, Département Yonne
 Saint-Loup-du-Dorat, Département Mayenne
 Saint-Loup-du-Gast, Département  Mayenne
 Saint-Loup-en-Champagne, Département Ardennes
 Saint-Loup-en-Comminges, Département Haute-Garonne
 Saint-Loup-Géanges, Département Saône-et-Loire
 Saint-Loup-Hors, Département Calvados
 Saint-Loup-Lamairé, Département Deux-Sèvres
 Saint-Loup-Nantouard, Département Haute-Saône
 Saint-Loup-sur-Aujon, Département Haute-Marne
 Saint-Loup-sur-Semouse, Département Haute-Saône
 Saint-Loup-Terrier, Département Ardennes
 Trémouille-Saint-Loup, Département Puy-de-Dôme 

Wahlkreis in Frankreich:
 Kanton Saint-Loup-sur-Semouse, Département Haute-Saône

Siehe auch:
 Saint Loup
 Pic Saint-Loup